DHC steht für:
 Düsseldorfer HC und Dürkheimer HC und DHC Hannover, drei deutsche Hockey Clubs
 de Havilland Canada, ehemaliger kanadischer Flugzeughersteller
 De Havilland DH.106 Comet (IATA-Code), britisches Flugzeug
 DHC Delft, einen niederländischen Fußballverein
 Dictionnaire historique et critique, eine Kombination aus Enzyklopädie und Reallexikon von Pierre Bayle, erstmals erschienen 1697
 Dihydrocodein, einen halbsynthetischen Abkömmling des Morphins und ein Derivat des Codeins
 Directed Hamiltonian Circuit, gerichteter Hamiltonkreis
 Digital Hardcore, eine Musikrichtung
 Drop-Head Coupe, die engl. Bezeichnung für Cabrio
 Ductus hepaticus communis und Ductus hepatocholedochus, zwei Anteile des Gallengangsystems

DHC